De Grote Raad van Bazel-Stad (Duits: Grosse Rat), is het kantonsparlement van het kanton Bazel-Stad. De Grote Raad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 130 leden die via algemeen kiesrecht worden gekozen voor de duur van vier jaar. De laatste verkiezingen vonden op 14 september 2008 plaats.

Verkiezingsuitslagen 2000, 2004 en 2008

Zie ook
 Regeringsraad van Bazel-Stad
 Kantonsparlement
 Grote Raad (Zwitserland)

Externe links
 Website van de Grote Raad
 Verkiezingsuitslagen 2000, 2004

Basel-Stadt
Bazel-S